Верхнекалинов — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.

Входит в Почтовское сельское поселение.

География 
На хуторе имеется одна улица: Ключевая.

Население

См. также 
 Верхнекалиновка

Примечания

Ссылки 
 Верхнекалинов (хутор)

Населённые пункты Константиновского района (Ростовская область)